Big Calm — второй студийный альбом британской Trip-Hop-группы Morcheeba, выпущенный в 1998 году. Один из самых успешных альбомов группы Morcheeba, состоящий из 12 треков.

«The Music That We Hear» — это на самом деле переработка другой песни Morcheeba из первого альбома Who Can You Trust с названием «Moog Island».

Список композиций 
 «The Sea»
 «Shoulder Holster»
 «Part of the Process»
 «Blindfold»
 «Let Me See»
 «Bullet Proof»
 «Over and Over»
 «Friction»
 «Diggin' a Watery Grave»
 «Fear and Love»
 «Big Calm»
 «The Music That We Hear» (bonus track)

Ссылки 
 Big Calm на discogs.com

Альбомы 1998 года
Альбомы Morcheeba
Альбомы стиля трип-хоп
Альбомы Sire Records